Takács József
 Takács József (1884–1960) szociáldemokrata politikus, miniszter
 Takács József (1890–1944) orvos, eszperantista
 Takács József (1901–1986) térképész
 Takács József (1904–1983) válogatott labdarúgó
 Takács József (1910–1984) jogász, könyvtáros
 Takács József (1911–1982) római katolikus plébános, hittudományi akadémiai professzor, egyházi író.
 Takács József (1928–) író
 Takács József (1929–2013) újságíró, az Amerika Hangja rádióállomás magyar adásának egykori főszerkesztője
 Takács József (1935) grafikus
 Takács József (1945) labdarúgó (Dunaújváros)
 Takács József (1948) neurobiológus
 Takács József (1960–2019) labdarúgó (Békéscsaba 1912 Előre)
 Takács József (1966) labdarúgó (Diósgyőri VTK, Videoton)
 Takács József "Jozzy" (1980) zenész, gitáros

Takách József
 Takách-Tolvay József (1876–1945) katonatiszt, politikus eredeti neve

Takáts József
 Takáts József, (1767–1821) Péteri és téti Takáts József megyei főjegyző, író
 Takáts József (1962–) irodalomtörténész, kritikus, egyetemi tanárf